Mordicus est une revue distribuée en France de 1990 à 1994 et dont le responsable de publication était Serge Quadruppani. 

Comte Mordicus est une série d'animation britannique créée par le studio Cosgrove Hall.

Mordicus est un groupe de rock québécois.

Mordicus est également le nom d'une maison d'édition.